Cary steht für:
 Cary (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Čáry, Gemeinde in der Slowakei

Cary ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cary (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cary (Wisconsin), Town(ship) im Wood County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:
 Cary Site (22Sh507), in Cary, Mississippi 
 Cary Historic District, in Cary, North Carolina 
 Cary Village Site, in Plain City, Ohio 
 Cary House, in Pangburn, Arkansas 
 Cary Station, in Ledgewood, New Jersey 

Siehe auch:
 Carey, Carry
 Carrie